Michel Boivin peut désigner :
 Michel Boivin, historien et anthropologue français spécialisé sur le monde musulman ;
Michel Boivin, historien, politologue et homme politique normand.
 Michel Boivin, gastro-entérologue québécois au Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) et directeur de la Fondation Lucie et André Chagnon.